

Patronyme 

 Erik van Heijningen (né en 1991), acteur et producteur néerlandais ;
 Matthijs van Heijningen (né en 1944), producteur de cinéma néerlandais ;
 Matthijs van Heijningen Jr. (né en 1965), réalisateur, scénariste et éditeur de films néerlandais.